Diego Herrera (20 de abril de 1969) é um ex-futebolista equatoriano que atuava como atacante.

Carreira 
Diego Herrera integrou a Seleção Equatoriana de Futebol na Copa América de 1995.

Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1995
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Futebolistas do Barcelona Sporting Club
Futebolistas do Club Deportivo El Nacional